Виља Лазаро Карденас има више значења:

 Виља Лазаро Карденас, Ел Асерадеро (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Лазаро Карденас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виља Лазаро Карденас, Ла Уно (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику